est la formule brute de plusieurs isomères.

 jaune orangé S, numéro CAS 
 orange G, numéro CAS